HMS King George V — название двух кораблей Королевского флота Великобритании. Ещё один корабль должен был так называться, но был переименован перед спуском на воду.
 HMS King George V — линейный корабль типа «Орион». Должен был называться HMS King George V, однако в 1910 году переименован в HMS Monarch. Спущен на воду в 1911 году.
 HMS King George V  — линейный корабль типа «Кинг Джордж V». Поначалу назвался HMS Royal George, в 1910 году был переименован. Спущен на воду в 1911 году. Продан на слом в 1926 году. Разобран в 1927 году.
 HMS King George V  — линейный корабль типа «Кинг Джордж V». Спущен на воду в 1939 году. Разобран в 1959 году.